Kampstraße steht für:
 Kampstraße (Baunatal), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Baunatal
 Kampstraße (Dortmund)
 Kampstraße (Duisburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Hamborn
 Kampstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Sternschanze
 Kampstraße (Mülheim an der Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Altstadt I (Mülheim an der Ruhr)
 Kampstraße (Sylt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Sylt (Gemeinde)
 Kampstraße (Wesertal), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Oedelsheim

 U-Bahnhof Kampstraße